Ian Scheckter (1947) – ex pilota automobilistico sudafricano
 Jody Scheckter (1950) – ex pilota automobilistico sudafricano
 Tomas Scheckter (1980) – pilota automobilistico sudafricano